Dùn (eiland), een van de eilanden van Saint Kilda
Dun (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Ariège
Dun (fort), een Gaelische term voor een fort of versterkte plaats
Dun (Nederland), een buurtschap in de gemeente Hilvarenbeek in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
Dun (Vietnam), een xa in Vietnam.
Dun of wildkleur, een kleurfactor bij paarden en ezels.